Dywizjony artylerii Wojska Polskiego noszące numer 16:

 16 Dywizjon Artylerii Ciężkiej 1920

 16 Dywizjon Artylerii Ciężkiej 1939
 16 Dywizjon Artylerii Lekkiej Motorowej 1939
 16 Pomorski Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 1945 → 2 paplot
 16 Samodzielny Dywizjon Artylerii Zmotoryzowanej dział 76 mm 1945-1946
 16 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 1951-1957
 16 Dywizjon Artylerii 1963-1992